Ри́жская епа́рхия () — одна из двух епархий Латвийской православной церкви Московского Патриархата на территории Латвии. Существует с 1850 года.

История 
С 1710 года во время Северной войны Лифляндия и Рига вошли в состав России. С этого времени православные приходы Лифляндской губернии входили в состав Псковской епархии, а в Риге учреждено Рижское духовное правление.

13 января 1764 года в титул Псковских архиереев было включено наименование Рижский. С 1799 года титул был изменён на Архиепископ Псковский, Лифляндский и Курляндский, а с 1836 по 1850 года в составе Псковской епархии действовала викарная Рижская кафедра.

В 1781—1785 годах в Риге был построен православный Петропавловский собор (ныне одновременно концертный зал «Ave Sol» и храм).

1 марта 1850 года император Николай I утвердил доклад Святейшего Синода, согласно которому из Рижского викариатства Псковской епархии создавалась самостоятельная епархия с кафедрой в Риге и наименованием Рижская и Митавская, начиная с 1 июля 1850 года.

На 1880 год в епархии насчитывалось более 200 тысяч православных верующих, 157 церквей, 291 священник, 126 приходских школ, 244 вспомогательные школы, 130 библиотек, 3 богадельни, 5 сиротских приютов, 9 православных братств и 10 церковных попечительств. Богослужения велись на церковнославянском, латышском и эстонском языках. Заслуженным авторитетом среди учебных заведений пользовались: Рижская духовная семинария, Рижское духовное училище, епархиальное женское училище, Петропавловское братское русско-латышско-эстонское училище.

С 1884 года центр Риги украсился кафедральным Христорождественским собором. Крупные соборы были построены также в Елгаве, Лиепае и Даугавпилсе. Духовными центрами были монастыри, два из которых — Алексеевский мужской и Свято-Троице-Сергиев женский — находились в Риге.

Накануне Первой Мировой войны в Рижской епархии, включающей три губернии — Лифляндскую, Курляндскую и Эстляндскую — насчитывалось 267 церквей и более 270 тысяч прихожан. Во время военных действий были разрушены многие храмы, утрачены святыни, расхищено церковное имущество.

С 1921 года кафедру, в которой насчитывалось 167 тысяч человек, возглавлял выдающийся иерарх — архиепископ Иоанн (Поммер). При нём были возрождены многие храмы, построены новые, вновь открыта семинария и начал выходить журнал «Вера и жизнь».

В 1945 году в Рижской и Латвийской епархии было зарегистрировано 138 храмов и 2 монастыря, а к 1954 году число приходов сократилось до 124. В связи с насильственным закрытием храмов к 1963 году их оставалось лишь 100 (из них 14 латышских).

12 марта 2013 года решением Священного Синода Русской православной церкви из Рижской епархии была выделена Даугавпилсская.

Управляющие епархией 

Рижское викариатство Псковской епархии
 Иринарх (Попов) (15 сентября 1836 — 7 октября 1841)
 Филарет (Гумилевский) (21 декабря 1841 — 6 ноября 1848)

Епископы Рижские и Митавские
 Платон (Городецкий) (6 ноября 1848 — 9 марта 1867)
 Вениамин (Карелин) (2 марта 1870 — 24 августа 1874)
 Серафим (Протопопов) (2 октября 1874 — 8 декабря 1877)
 Филарет (Филаретов) (8 декабря 1877 — 23 февраля 1882)
 Донат (Бабинский-Соколов) (6 марта 1882 — 28 марта 1887)
 Арсений (Брянцев) (28 марта 1887 — 4 октября 1897)
 Агафангел (Преображенский) (4 октября 1897 — 13 августа 1910)
 Иоанн (Смирнов) (13 августа 1910 — 20 ноября 1917)
 Иосиф (Петровых) (1 декабря 1917 — 20 января 1918) , епископ Угличский
 Платон (Кульбуш) (ок. 20 января 1918 — 27 января 1919) , епископ Ревельский
 Геннадий (Туберозов) (25 февраля 1919 — 2 февраля 1920) , епископ Нарвский

Латвийская православная церковь (в 1936—1940 — в юрисдикции Константинопольского Патриархата)
 Иоанн (Поммер) (21 июня 1921 — 25 октября 1934)
 Августин (Петерсон) (11 апреля 1936 — июль 1941)
 Сергий (Воскресенский) (июль 1941 — 13 марта 1943) , митрополит Виленский, патриарший экзарх Прибалтики
 Иоанн (Гарклавс) (13 марта 1943 — сентябрь 1944)

Епископы Рижские и Латвийские
 Корнилий (Попов) (13 апреля 1945 — 21 августа 1947) , архиепископ Виленский
 Вениамин (Федченков) (21 августа 1947 — 27 марта 1951)
 Филарет (Лебедев) (27 марта 1951 — 24 мая 1958)
 Иоанн (Алексеев) (25 мая 1958 — 3 сентября 1961) , епископ Таллинский
 Алексий (Ридигер) (3 сентября 1961 — 12 января 1962) , епископ Таллинский
 Филарет (Денисенко) (4 февраля — 27 августа 1962) , епископ Лужский
 Никон (Фомичёв) (27 августа 1962 — 27 января 1966) до 3 августа 1963 — , епископ Лужский
 Алексий (Коноплёв) (27 января — 8 октября 1966)
 Леонид (Поляков) (8 октября 1966 — 8 сентября 1990)

Латвийская православная церковь
 Александр (Кудряшов) (с 27 октября 1990) с 9 сентября — , епископ Даугавпилсский

Викариатства 
 Елгавское викариатство. Управляющий — Иоанн (Сичевский) (c 27 марта 2016 года)

Благочиния 
 Валмиерское благочиние
 Лиепайское благочиние
 Рижское благочиние

Монастыри 
 Свято-Троицкий монастырь в Риге (женский)
 Спасо-Преображенская пустынь — скит Свято-Троицкого монастыря в Елгавском крае (женский)
 Свято-Духов монастырь в Екабпилсе (мужской)
недействующие
 Алексеевский монастырь в Риге (мужской), закрыт в 1914

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рижская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Епархии самоуправляемых церквей Московского патриархата
Появились в 1850 году